Die Idea Prokom Open 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. August 2004 in Sopot stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche fanden keine Turniere statt. Das Turnier gehörte zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Argentinier Guillermo Coria, der in diesem Jahr nicht beim Turnier antrat. Der an Position 6 gesetzte Spanier Rafael Nadal gewann das Turnier problemlos, in keinem Match musste er einen Tie-Break spielen oder einen Satz abgeben. Im Finale schlug er den Turniersieger von 2001 José Acasuso. Damit gewann er seinen ersten Karrieretitel.
Die Vorjahressieger, Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski, spielten in diesem Jahr nicht beim Turnier. So holten sich die Turniersieger von 2002, František Čermák und Leoš Friedl, den Titel zurück. Im Finale schlugen sie als topgesetzte Paarung die Setzlistenvierten Martín Alberto García und Sebastián Prieto. Sie gewannen ihren vierten gemeinsamen Titel sowie jeweils den fünften Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 470.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 494.750 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Sopot